Église Santa Maria in Portico peut désigner :
 l' à Naples ;
 l'église Santa Maria in Campitelli (ou Santa Maria in Portico) à Rome.

Homonymie d'édifices religieux en italien